Baardvogels vormden ooit één familie. Nu worden drie families onderscheiden:
 Amerikaanse baardvogels (Capitonidae)
 Aziatische baardvogels (Megalaimidae)
 Afrikaanse baardvogels (Lybiidae)